L'ETTU Cup 2015-2016 est la douzième édition de l'ETTU Cup sous cette appellation. Elle oppose les clubs européens non qualifiés pour la Ligue des Champions.

Dames

Tour 
 Du 18 au

Phase Finale 

 Budapest bat Mart Hodonin en quarts de finale au set-average 24 sets à 20
 Dans la finale, CP Lys-lez-Lannoy gagne avec 2 sets de différence

Hommes

Tour 
Rencontres jouées le . Istres qualifié par forfait de Kiev à la suite du refus des Ukrainiens de se déplacer en France à cause des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Phase finale 

Qualification du SV Werder Brème au set average contre la Stella Sport La Romagne en quart de finale (22 - 21 sur l'ensemble des deux rencontres).

Voir aussi 
 Ligue des champions de tennis de table 2015-2016

2015-2016
Tennis de table en 2015
Tennis de table en 2016
Tennis de table C2